Кума́ло () — имя собственное; распространено в ряде африканских фамилий.
 Кумало, Доктор (род. 1967) — южноафриканский футболист, победитель Кубка Африканских Наций 1996 и участник чемпионата мира 1998.
 Кумало, Бонгани (род. 1987) — южноафриканский футболист, защитник клуба «Суперспорт Юнайтед» и сборной ЮАР.
 Кумало, Зонке Амос (1927—2012) — государственный деятель Свазиленда, министр иностранных дел.